C18 (Namibië), een weg in Namibië
 Combat 18, een Britse neo-naziknokploeg